Luke David Ayling, né le  à Lambeth (Angleterre), est un footballeur anglais qui joue au poste de défenseur à Leeds United.

Carrière 

Luke Ayling s'engage définitivement en 2010 pour Yeovil Town. Après cinq saisons, il signe à Bristol City.

Le , il s'engage avec Leeds United pour trois saisons.

Statistiques

Palmarès 
Ayling remporte la championnat d'Angleterre de troisième division et le Football League Trophy en 2015 avec Bristol City.

Il est ensuite sacré champion d'Angleterre de deuxième division en 2020 avec Leeds United.

Distinction personnelle 
 2020 : Membre de l'équipe type de Football League Championship en 2020.

Références

Liens externes 

Footballeur anglais
Joueur du Yeovil Town FC
Joueur du Bristol City FC
Joueur du Leeds United FC
Naissance en août 1991
Naissance à Lambeth (ville)